Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Maldiven. IJsland heeft geen ambassade in de Maldiven.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Maldiven
IJslandse